John Ball
 Michael Ball - jogador de futebol inglês

Localidades

 Ball (Luisiana)

Desambiguação